A Menny és Pokol (Hell or High Water) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának tizenkettedik epizódja, összességében pedig az ötvenhatodik.

Amint a fények kialudtak, Michaeléknek 30 másodpercük van, amíg a tartalék generátor működésbe nem lép. Lechero, Zsebes és Bellick mennek elsőként. Eközben Michael és a többiek az alagútban maradnak. A fények hamarabb kigyulladnak, Lecherót, Zsebest és Bellicket pedig megálljra intik az őrök a Senki földjén. Ekkor Lechero a kerítés felé veszi az irányt, de mellkason lövik. Az alagútban a többiek nem igazán értik, mi történik és érdeklődnek, hogy most mi lesz. Kérdőre vonják Michaelt, mit akar csinálni, mire ő elmondja, hogy pontosan ez a terv.
Az elkapott fegyenceket visszaviszik a Sonába és kikérdezik, hogyan kerültek ki a Senki földjére. Bellick elárulja, hogy a Lechero szobája alatti alagútból jutottak ki oda. Mestas tábornok oda parancsolja Bellicket és Zsebest, hogy mutassák meg neki, de már nem találnak ott senkit, mivel Michael, Whistler, Mahone és McGrady már meg tudtak szökni. Kihasználva a teherautókat és a szétmállott kerítést. Viszont Whistler könyve kiesik a zsebéből, amit nem vesz észre és az egyik teherautó alatt marad.

Sucrét, aki Jorge Rivera személyiségét vette fel, letartóztatja a Sona egyik őre, mert kiderül, hogy körözés van ellene. Megbilincselve tartják az egyik irodában, így ő nem tud tovább segíteni a többieknek. Lincoln hívja Sucrét, de mivel csak a hangrögzítőt hallja, aggódni kezd. McGrady apja felhívja Lincet, aki elmondja, hogy a furgonnal, amit neki hagyott menjen a kikötőbe, ott fognak találkozni.

A szökevények a dzsungelen keresztül kiérnek a partra, nyomukban a Sona őreivel és a panamai rendőrséggel. Közben Whistler elesik és azt mondja, kificamította a bokáját és hagyják ott. Michael és Mahone segítenek neki és továbbmennek. A parton találkoznak Lincolnnal, aki kiássa a ládát, amit előzőleg elrejtett, benne négy légzőkészülékkel. Mivel csak négy készülék van és öten vannak, Michael és McGrady felváltva fogják használni, mert Luis nem valami jó úszó. Ekkor Whistler észreveszi, hogy a könyve hiányzik és aggódni kezd a koordináták miatt, mert azok a könyvben vannak. A cipőket és zoknikat a ládába teszik, majd visszaássák azt és alámerülnek a tengerbe.
Mire a Sona őrök és rendőrök kiérnek a partra, nem látják őket sehol. Michael, Whistler, Lincoln, Mahone és McGrady a víz alatt egy bójához úsznak valahol a panamai óceán közepén, de Sucre nincs sehol a hajóval, hogy felvegye őket. Nincs más választásuk, mint a bójának kapaszkodva várnak Sucrére.
Eközben a Sona őrei megtalálják az elásott cipőket és a kapitány hívja a parti őrséget.

McGrady apja megérkezik a kikötőbe és látja, hogy a 312-es hajó még mindig ott van.

A Sonában Bellick megfizet a szökésért. Miután félholtra verik, sem mond semmit, ezért Zsebest veszik elő. Amint a kihallgató szobába viszik, Zsebes elesik és megpillantja Whistler könyvét. Tudván, hogy értékes lehet még később, elteszi a zsebébe.

Mikor Michaelék már azt hinnék, hogy nem jön Sucre, meglátnak egy hajót, amely feléjük tart. McGrady attól tart, hogy a parti őrség lesz az, de kiderül, hogy Alfonso az, Luis apja. Felszállnak a hajóra és a kikötő felé veszik az irányt.

A kikötőben Michael, Lincoln, Whistler és Mahone átöltöznek, Luis pedig megköszöni Michaelnek, amit érte tett. Luis az apjával elmennek a furgonnal. A többiek pedig a találkozóra mennek Gretchennel. Amikor Gretchen felhívja őket, hogy merre járnak, tudja, hogy hazudik Lincoln, mert az órában, amit Whistlernek adott GPS nyomkövető van. A CÉG üldözőbe veszik őket, de sikerül lerázniuk az egyik kocsit, majd pedig egy házban elrejtőzniük. A házból Lincoln rálő a másik kocsira, amit viszonoznak az ügynökök, majd pedig elhelyezi a magnót a kunyhóba, amire korábban Sucréval felvett lövéseket, így folyamatos lövés hallatszik a házból. Ennek segítségével el tudnak menekülni a hátsó ajtón egy elhagyatott raktárhoz. Gretchen rájön, hogy átverték őket és felhívja Lincolnt, hogy ügyes húzás volt. Ám Lincoln megmondja, hogy mostantól ő dirigál, és 20 perc múlva megtörténik a csere.

Eközben a Sonában Sucrét végre elengedik, és elmegy felvenni a dolgait. A mellette lévő szobában épp Zsebest faggatják ki az őrök, de mivel nem mond semmit, úgy döntenek, hogy ha továbbra sem beszél, akkor megpörkölik a golyóit. Ekkor Zsebes megrémül és hirtelen Sucréra mutat, hogy ő mindent tud a szökésről.

McGrady és az apja hazafelé tartanak, de hirtelen látják, hogy a rendőrök lezárták az utat. Luis pánikolni kezd, hogy ő nem megy vissza a Sonába és hogy forduljanak meg. Az apja megnyugtatja, hogy nem fog visszamenni a Sonába.

Sucrét a kapitány kikérdezi, de mindent tagad. Ekkor az egyik őr átad a kapitánynak dokumentumokat a szökevényekről, amin ott van Fernando Sucre is, fényképpel együtt. Még egyszer megkérdezi a tábornok, hogy tényleg nem tud e semmit.

A raktárban Lincoln le akarja lőni Mahone-t, mert az megölte az apját. Mahone megvallja, hogy a saját családját ölték volna meg, ha nem hajtja végre a parancsokat. Michael azt mondja Lincnek, hogy nem kell ezt tennie. Linc felszólítja Mahone-t, hogy forduljon meg. Mikor meghúzná a ravaszt, Whistler elszökik. Michael és Lincoln utána mennek, és Mahone is el tud menekülni.

Az epizód végén Whistler ellop egy furgont és elhajt vele. Michael megkérdi, hogy mit fognak most csinálni.

A szökés epizódjai

en:Hell or High Water (Prison Break)